Марсель Сенба () — станция линии 9 Парижского метрополитена, расположенная в коммуне Булонь-Бийанкур. Своё название получила по одноимённой площади, названной в честь французского социалиста, журналиста и депутата городского совета Парижа от XVIII округа Парижа Марселя Самбы.

История 
 Открыта 3 февраля 1934 года в составе пускового участка Порт-де-Сен-Клу — Пон-де-Севр, ставшего первым участком метро в коммуне Булонь-Бийанкур. 
 Пассажиропоток по станции по входу в 2011 году, по данным RATP, составил  человек. В 2012 году он вырос до  человек, а в 2013 году на станцию вошли  пассажиров (60 место по уровню входного пассажиропотока в Парижском метро).

Галерея

Примечания

Источники 
 Roland, Gérard (2003). Stations de métro. D’Abbesses à Wagram. Éditions Bonneton.

Станции Парижского метрополитена
Булонь-Бийанкур
Станции метрополитена, построенные в 1934 году